Butész, Boreasz fia, trák kalóz
 Butész, Pandión fia, Poszeidón-pap Athénben
 Butész, az argonauták egyike